Enying steht für folgende geographische Objekte in Ungarn:

 Enying, Stadt im Komitat Fejér, Region Mitteltransdanubien
 Kreis Enying, Kreis im Komitat Fejér, Region Mitteltransdanubien
 Kleingebiet Enying, frühere Verwaltungseinheit im Komitat Fejér, Region Mitteltransdanubien